

Sigle 
INQ est un sgle pour :
 l'Institut nordique du Québec.

Code 
 INQ est le code IATA de l'aérodrome d'Inis Oírr, sur l'île de Inis Oírr/Inisheer, une des Îles d'Aran au large du comté de Galway, en Irlande.